Toray Pan Pacific Open 2017 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i Ariake Colosseum og Ariake Tennis Forest Park i Tokyo, Japan i perioden 17. - 25. september 2017. Det var den 44. udgave af Pan Pacific Open.

Singletitlen blev vundet af Caroline Wozniacki, som dermed vandt Pan Pacific Open for andet år i træk og tredje gang i alt – hun vandt turneringen for første gang i 2010. Sejren var endvidere Wozniackis 26. WTA-titel i karrieren. Det var syvende gang i 2017, at danskeren var i en finale på WTA Tour, men det var første gang at hun kunne forlade slutkampen som vinder, og med årets første turneringssejr holdt hun liv i sin stime med mindst én titel hver sæson på WTA Tour siden 2008. I finalen vandt den forsvarende mester med 6-0, 7-5 over Anastasija Pavljutjenkova, der havde kvalificeret sig til en finale på WTA Premier-niveau for første gang siden 2015.

Wozniacki havde ellers været i problemer i kvartfinalen mod Dominika Cibulková, hvor hun måtte afværge to matchbolde i andet sæt, inden Cibulková gav op i tredje sæt på grund af en skade. Til gengæld slap hun nemt igennem semifinalen, hvor hun besejrede verdensranglistens nr. 1, Wimbledon-mesteren Garbiñe Muguruza, med 6-2, 6-0, og det var blot anden gang i karrieren, at Wozniacki besejrede en regerende verdens-etter.

Doubleturneringen blev vundet af Andreja Klepač og María José Martínez Sánchez, som i finalen besejrede Daria Gavrilova og Darja Kasatkina med 6-3, 6-2, og som dermed vandt deres første WTA-titel som makkere.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 890.100 og fordelte sig som følger.

Resultater

Damesingle

Hovedturnering

Kvalifikation

Damedouble

Eksterne henvisninger 
 Toray Pan Pacific Open

Noter 

2017
WTA Tour 2017